A 2014–2015-ös magyar női kézilabda-bajnokság első osztálya a bajnokság 64. kiírása. A szezon első fordulóját 2014. szeptember 3-án rendezték, a bajnokság utolsó mérkőzését pedig 2015. május 23-án. A bajnoki cím sorsa a döntő második összecsapásán 2015. május 14-én dőlt el.

A bajnokság címvédője a Győri Audi ETO KC csapata volt, amely az ezt megelőző hét bajnokságot megnyerte, ebben az idényben azonban megszakadt ez a sorozata. A bajnoki döntőben az FTC-Rail Cargo Hungaria győzött, amely ezzel történetének 12. bajnoki címét szerezte meg.

A bajnokság két kiesőhelyén az MTK Budapest és a Szeged KKSE végzett, de mivel az NB1/B keleti csoportjának győztese nem vállalta az indulást, a következő szezonban is élvonalbeli maradt az MTK Budapest.

Részt vevő csapatok

Az induló csapatok 

A bajnokság címvédője kiemelve.

Lebonyolítási rendszer 
A bajnokságban részt vevő 12 csapat az alapszakaszban kezdett körmérkőzéses rendszerben. Az azonos pontszámmal végzett csapatok sorrendjének eldöntéséhez az egymás elleni mérkőzéseket vették figyelembe. Az alapszakasz első négy helyezettje jutott be a rájátszásba, ahol két nyert mérkőzési tartó oda-vissza vágós párharcban döntőtték el a továbbjutást, illetve az érmek sorsát.

Az alapszakaszban 5-8. helyezett csapatok egy négyes csoportban körmérkőzéses rendszerben döntötték el a helyezések sorsát, amely csoportba az 5. helyezett 4 pontot vitt magával, a 6. helyezett 3-at, a 7. helyezett 2-t, a 8. helyezett pedig 1-et. Az alapszakaszban 9-12. helyezettek hasonló módon mérkőztek egymással a végső helyezésekért.

Az alapszakasz

Tabella

Eredmények

Helyosztók

5-8. hely

9-12. hely

Rájátszás

Mérkőzések

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 
 MKSZ adatbank

N2014
2014 a kézilabdában
2015 a kézilabdában